Гэри Оуэрс (; 3 октября 1968, Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) — английский футболист, играющий на позиции полузащитника, тренер.

Карьера 
Гэри родился в Ньюкасл-апон-Тайне, и начал свою карьеру в «Сандерленде», дебютировав в 1986 году и сыграв в финале Кубка Англии 1992 года, в котором «Сандерленд» проиграл «Ливерпулю». В декабре 1994 года Оверс перебрался в «Бристоль Сити» за 250 000 фунтов стерлингов, и провел там четыре года, а затем переехал в «Ноттс Каунти» Сэма Аллардайса летом 1998 года. В 2000 году Оверс подписал новый двухлетний контракт с «Ноттс Каунти». Он был отпущен клубом в конце сезона 2001/02, а затем был подписан Найджелом Спинком, тренером «Форест Грин Роверс» в августе 2002 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Гэри на thenonleaguefootballpaper.com 
 

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Форест Грин Роверс»
Игроки ФК «Бат Сити»
Тренеры ФК «Бат Сити»
Тренеры ФК «Форест Грин Роверс»
Тренеры ФК «Торки Юнайтед»